|-
| (36401) 2000 OK47||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36402) 2000 OT47||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36403) 2000 OW47||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36404) 2000 OZ47||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36405) 2000 OB48||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36406) 2000 OQ48||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36407) 2000 OZ48||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36408) 2000 OB49||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36409) 2000 OH49||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36410) 2000 OL49||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36411) 2000 OM49||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36412) 2000 OP49||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36413) 2000 OW49||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36414) 2000 OE50||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36415) 2000 OL50||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36416) 2000 OO50||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36417) 2000 OQ52||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36418) 2000 OC57||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36419) 2000 OF59||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36420) 2000 OG60||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36421) 2000 OM60||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36422) 2000 OS67||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36423) 2000 PJ2||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36424) 2000 PZ3||||3 серпня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (36425) 2000 PM5||||5 серпня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (36426) 2000 PJ7||||5 серпня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (36427) 2000 PR7||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36428) 2000 PV8||||9 серпня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (36429) 2000 PX9||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36430) 2000 PN10||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36431) 2000 PJ12||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36432) 2000 PQ12||||3 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36433) 2000 PR17||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36434) 2000 PA19||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36435) 2000 PQ20||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36436) 2000 PT22||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36437) 2000 PW23||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36438) 2000 PW24||||3 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36439) 2000 PT26||||5 серпня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (36440) 2000 PD27||||9 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36441) 2000 PM28||||4 серпня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (36442) 2000 PT28||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36443) 2000 PA29||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36444) 2000 PA31||||1 серпня 2000||Обсерваторія Серро Тололо||Марк Буї
|-
| 36445 Смоллі (Smalley)||2000 QU||23 серпня 2000||Олате||Л. Робінсон
|-
| 36446 Сінодапістойя (Cinodapistoia)||2000 QV||22 серпня 2000||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Андреа Боаттіні
|-
| (36447) 2000 QB1||||23 серпня 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (36448) 2000 QE2||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36449) 2000 QA4||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36450) 2000 QL4||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36451) 2000 QQ4||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36452) 2000 QE5||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36453) 2000 QK5||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36454) 2000 QN5||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36455) 2000 QZ6||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36456) 2000 QC8||||25 серпня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (36457) 2000 QF8||||25 серпня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (36458) 2000 QO8||||25 серпня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (36459) 2000 QU8||||24 серпня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (36460) 2000 QA9||||25 серпня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (36461) 2000 QC9||||25 серпня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (36462) 2000 QV11||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36463) 2000 QD14||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36464) 2000 QT14||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36465) 2000 QR19||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36466) 2000 QR22||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36467) 2000 QV22||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36468) 2000 QA23||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36469) 2000 QT23||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36470) 2000 QV24||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36471) 2000 QK26||||27 серпня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Петер Кушнірак
|-
| 36472 Ebina||||27 серпня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (36473) 2000 QB27||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36474) 2000 QN28||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36475) 2000 QV28||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36476) 2000 QY28||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36477) 2000 QC29||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36478) 2000 QQ29||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36479) 2000 QX29||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36480) 2000 QL30||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36481) 2000 QU30||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36482) 2000 QR31||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36483) 2000 QM32||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36484) 2000 QD37||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36485) 2000 QP39||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36486) 2000 QW40||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36487) 2000 QJ42||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36488) 2000 QW42||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36489) 2000 QC45||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36490) 2000 QJ45||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36491) 2000 QS46||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36492) 2000 QW46||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36493) 2000 QL47||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36494) 2000 QM47||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36495) 2000 QR48||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36496) 2000 QK49||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36497) 2000 QN49||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36498) 2000 QW53||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36499) 2000 QV55||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36500) 2000 QZ55||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

36400